

Patronymes 
Helminen est un patronyme finlandais, porté par les personnes suivantes, de nationalité finlandaise ou d'origine finlandaise. Helmi signifie perle en finnois.
 Dwight Helminen (né en 1983), joueur de hockey sur glace américain ;
 Matti Helminen, cycliste finlandais ;
 Raimo Helminen (né en 1964), joueur de hockey sur glace finlandais ;

Patronyme finnois